Cette page recense les gouvernements du Land allemand du Bade-Wurtemberg à partir du , date à laquelle il fut créé à la suite de la fusion des Länder de Bade, Wurtemberg-Bade et Wurtemberg-Hohenzollern.

 
Bade-Wurtemberg
Liste en rapport avec l'Allemagne